Анна Кремер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марлен Вайнгартнер.

Мейлен Ту виграла титул, перемігши у фіналі Паолу Суарес з рахунком 7–6 (12–10), 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші троє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ASB Classic 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001